Belle je priimek več oseb:
 Charles Belle-Isle, francoski maršal
 Ivan Belle, slovenski agronom